Morituri te salutant může být:

 Morituri te salutant – latinská fráze užívaná gladiátory
 Morituri te salutant (album, Törr) – čtvrté řadové album kapely Törr
 Morituri te salutant (píseň) – píseň Karla Kryla